Schoemaker est le nom de plusieurs cratères :
 Shoemaker (cratère lunaire)
 Shoemaker (cratère terrestre)